Chesley kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chesley, Aube, kommun i departementet Aube,

Kanada 

 Chesley, Ontario, ort, Bruce County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar